Muramatsu (jap. ) bezeichnet:

 Muramatsu (Niigata) (heute: Gosen (Niigata)), Stadt in der Präfektur Niigata, Japan
 Muramatsu (Han), Lehen mit dieser als Hauptstadt
 Muramatsu (Familienname), japanischer Familienname
 Muramatsu Inc., japanischer Hersteller von Querflöten